Saint-Angel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Corrèze.
 Saint-Angel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier.
 Saint-Angel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.